Islington kan syfta på följande platser:
 Islington, London, stadsdel i Storlondon
 London Borough of Islington, kommun i Storlondon
 Islington, Jamaica, ort på Jamaica
 Islington, Shropshire – en ort i Newport, Telford and Wrekin, Shropshire, England